Plaatsen
 Gambo (plaats in Canada), een gemeente in Newfoundland en Labrador, Canada
 Gambo (rivier), een rivier in Newfoundland en Labrador, Canada
 Gambo (Centraal-Afrikaanse Republiek), een gemeente in Mbomou, Centraal-Afrikaanse Republiek
 Iraono Gambo, bestuurslaag in Noord-Sumatra, Indonesië
 Sigambo Gambo, bestuurslaag in Noord-Sumatra, Indonesië

Andere
 Gambo (cryptide), een zeecryptide uit Gambia
 The Spirit of Gambo, Nederlands-Belgische muziekgroep